Picton – miejscowość w Australii Zachodniej (Australia)
 Picton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Picton – miejscowość w Ontario (Kanada)
 Picton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Picton – miasto w Nowej Południowej Walii (Australia)
 Picton – miasto w Nowej Zelandii
 Picton – miejscowość w Walii, w Flintshire
 Picton – wyspa  w Chile